La Serie B 1992-1993 è stata la 61ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 6 settembre 1992 e il 13 giugno 1993 e conclusa con la vittoria della , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Oliver Bierhoff () con 20 reti.

Stagione

Ottennero la promozione la  vincitrice del campionato, che ritrovò la massima serie dopo ben sessantaquattro anni, la  al ritorno in A dopo dodici mesi, il , che guadagnò per la prima volta il salto in massima categoria, e il , di nuovo in A dopo due anni.

I grigiorossi partirono bene, vincendo otto delle prime nove partite; gli emiliani riuscirono a seguire, distaccati di qualche punto fino all'undicesima e dodicesima giornata, nelle quali, approfittando della sconfitta dei lombardi a Lecce prima, e del 2-2 con il Venezia allo Zini poi, si portarono ad un punto dal primo posto, effettuando il sorpasso la domenica successiva. La marcia continuò, e la formazione emiliana concluse imbattuta il girone di andata a quota 31 punti. La Cremonese continuò a perdere punti, tornando alla vittoria solo alla diciottesima giornata.

Nel girone di ritorno furono i grigiorossi a mantenere maggiore regolarità, ma le due formazioni riuscirono a conservare le prime due posizioni. Diversa situazione per il Piacenza ed il Lecce, che la spuntarono solo all'ultima giornata, dopo essersi ritrovate alla penultima a pari punti con l'Ascoli e uno di vantaggio sul Padova.

Retrocedettero invece la neopromossa  dopo un testa a testa con la , il , la cui risalita fu vanificata al penultimo turno dalla sconfitta interna per opera del Lecce, il  e l'altra neopromossa : queste ultime tre squadre andarono tutte incontro al fallimento, e solo i felsinei poterono continuare in Serie C1; per pugliesi e umbri ci fu il declassamento nel Campionato Nazionale Dilettanti.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie A 1993-1994.
      Retrocessa in Serie C1 1993-1994.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
1992